Syncalathium puede referirse a:

Syncalathium, un género de plantas de la familia Asteraceae; o
syncalathium, en terminología  botánica, sinónimo de sinflorescencia.